Jamie Linden (né en 1972), joueur canadien de hockey sur glace;
 Jamie Linden (né en 1980), scénariste américain.